Dies ist eine Liste der japanischen Chefkabinettssekretäre (jap. ; bis 1947: ).

Naikaku Shokikanchō bis 1947

Naikaku Kambō Chōkan ab 1947

Weblinks 
 Kantei:  (Historische Kabinette; enthält alle Chefs des Kabinettsekretariats seit 1885)

Einzelnachweise 

Japan, Kabinettssekretare
!